

Geografia 
 Piller – frazione di Fließ, comune del Tirolo (Austria)
 Pillerhöhe – passo alpino del Tirolo (Austria)

Persone 
 François Piller – imprenditore svizzero
 Pierre Robert Piller (1895-1978) – anarchico francese noto con lo pseudonimo di Gaston Leval
 György Piller-Jekelfalssy (1899-1960) – schermidore ungherese
 Ernst Piller (1939) – politico austriaco
 Michael Piller (1948-2005) – sceneggiatore statunitense
 René Piller (1965) – marciatore francese
 Peter Piller (1968) – artista tedesco
 Pietro Piller Cottrer (1974) – sciatore nordico italiano
 Daniele Piller Roner (1990) – biatleta italiano